Er (Bijbels figuur), de oudste zoon van Juda
Er (cyrillisch), een letter in het cyrillisch alfabet
Het verhaal van Er uit het boek Staat van de Griekse filosoof Plato
Erbium, een scheikundig element
Oorah, met Er! als verkorte versie
Een woord in het Nederlands, zie Er (Nederlands woord)

ER (televisieserie), een succesvolle televisieserie van NBC
E/R, een televisieserie van CBS
Eleanor Roosevelt, een mensenrechtenactiviste en first lady van de VS
Endoplasmatisch reticulum in celbiologie
Entity-relationshipmodel, een datamodel
Eritrea (ISO-landcode)
ASTAR Air Cargo (IATA-code)
Expeditie Robinson (Nederland)
Expeditie Robinson (België)
Kolonjë, een district in de Albanese prefectuur Korçë (kentekencode ER)